Giovani carriere (Lower Decks) – quindicesimo episodio della settima stagione della serie televisiva del 1987-1994 Star Trek: The Next Generation, trasmesso nel 1994
 The Lower Decks – film per la televisione del 1994 diretto da Andrew Townsend
 Star Trek: Lower Decks – serie televisiva animata del 2020
 The Lower Deck – sesto episodio della prima stagione della serie televisiva del 2020 Pub Crawl
 Star Trek, Lower Decks – quattordicesimo episodio della prima stagione della serie televisiva del 2020 Pilot Pass